Дюрбе́ Мехме́да II Гера́я (Дюрбе Большой Восьмигранник, Дюрбе Трёх ханов; ) — ханская усыпальница XVI века в районе Эски-Юрт города Бахчисарая, в Крыму. В дюрбе похоронены крымские ханы Мехмед II Герай (1532—1584), Саадет II Герай (около 1550—1587) и Мехмед III Герай (1584—1629) — отец, сын и внук, а также Мурад Герай и Сафа Герай (младшие сыновья Мехмед II Герая).

 в реестре названа Гробница «Дюрбе большой восьмигранник».

В настоящее время дюрбе Мехмеда II Герая является одним из охраняемых объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

История

Гибель и похороны Мехмеда II Герая 

Весной 1584 года османский султан Мурад III низложил Мехмеда II Герая с престола за отказ в помощи в турецко-персидской войне (1578—1590) и заменил его младшим братом, Ислям II Гераем, который до того проживал в турецких владениях. В мае того же года Ислям Герай с при поддержке Осман-паши с османским флотом Килыч Али приплыл в Кефе. Крымский хан Мехмед II не подчинился султану и осадил Кефе, но крымские беи во главе с Али-беем Ширином решили не противиться султанскому указу и перешли на сторону нового хана. Верность Мехмеду сохранили только ногайские мурзы из рода Мансуров.

Свергнутый Мехмед II Герай, лишившись поддержки знати и войска, с сыновьями Саадетом, Мурадом и Сафой, сопровождаемые мансурскими беями, бежал из-под Кефе в Ногайскую орду, чтобы там собрать силы для продолжения борьбы. В погоню за ханом бросились его младшие братья, царевичи Алп Герай, Селямет и Мубарек Гераи с отрядами. В окрестностях Перекопа (Ор-Капы) Мехмед Герай был настигнут и убит своим братом, калгой Алпом Гераем. Тело покойного крымского хана привезли в Бахчисарай и похоронили в дюрбе в Эски-Юрте.

Любопытно, что все пятеро сыновей Девлета I Герая, занимавшие в различные годы крымский престол, оказались похоронены в разных местах: Мехмед II Герай — в Эски-Юрте, Ислям II Герай — в Ак-Кермане, Селямет I Герай — в Хамушане; а в династическом мавзолее Ханского дворца нашёл последний приют лишь один из них — Газы II Герай, умерший от чумы на Кубани и привезённый траурной процессией в Бахчисарай. Что касается Фетиха I Герая, то место его захоронения в точности неизвестно.

Гибель и похороны Саадета II Герая и его братьев 
Старший сын Мехмеда, Саадет II Герай и его братья Сафа и Мурад Гераи с небольшим количеством сторонников бежали из Крыма в ногайские кочевья. Весной следующего 1585 года Саадет II Герай предпринял второй поход на Крымское ханство. Однако на подступах к Крыму его встретило большое татарское войско под командованием калги Алп Герая, который преследовал его до реки Северный Донец.

После повторной неудачи братья разделились. Саадет II Герай отправился в Кумыкию, Сафа Герай поехал в Черкессию, а Мурад Герай прибыл в Астрахань, где поступил на службу к московскому царю Фёдору Иоанновичу. Братья вступили в переговоры с Русским государством, Мурад Герай весной 1586 года прибыл в Москву, где был с большими почестями принят царём. В сентябре 1586 года царевич Мурад Герай, назначенный астраханским наместником, был отправлен из столицы по Волге в Астрахань. Его братья Саадет и Сафа Гераи получили разрешение кочевать с большими ногаями под Астраханью. Осенью 1586 года Сафа Герай прибыл в Кумыкию, где присоединился к своему старшему брату Саадет II Гераю. Русское правительство от имени Мурад Герая отправило гонцов к обоим царевичам, призывая их прибыть в Астрахань. Саадет II Герай с семьёй прибыл в Астрахань, а его брат Сафа Герай отказался сотрудничать с русским правительством. Осенью 1587 года Саадет Герай скоропостижно скончался в Астрахани.

Полагают, что он был убит по приказанию московского правительства, которому стало известно о тайных переговорах о переходе Астрахани в османское подданство. Похоронен Саадет Герай в фамильном дюрбе. Впоследствии калга Шахин Герай, младший сын Саадет II Герая, прямо заявлял, что его отец был погублен русскими.

Весной 1591 года второй из братьев, который сохранял лояльность московскому правительству и был трижды принят царём, Мурад Герай вместе со своим пасынком и племянником Кумыком Гераем внезапно скончался в Астрахани. Русские летописи обвиняет в их смерти крымцев, подославших к ним людей с отравой. Крымцы со своей стороны обвиняли в том же русское правительство. Похоронен с отцом и братьями.

Несколько позднее его прощёный новым крымским ханом Гази II Гераем третий брат Сафа Герай, на тот момент нурэддин, выступил в поход на Москву, который формально был вызван местью за смерть Мурада. Русские силы удачно противодействовали набегу. После возвращения из похода в Крым в конце 1591 года скончался от болезни и был также похоронен в дюрбе Эски-Юрта.

Гибель и похороны Мехмеда III Герая 
Хан Мехмед III Герай успешно сопротивлялся воле султана, но был во враждебных отношениях с родом Мансуров. Это привело к вооружённому конфликту с беем ногаев Кан-Темиром и осаде хана в крепости Кырк-Ер в 1628 году. Осада была снята ситуативными союзниками хана запорожскими казаками, которые вместе с ханом Мехмедом III и калгой Шахин Гераем затем направились к Кефе, чтобы противостоять очередной попытке султана посадить на престол Джанибека Герая. Кампания закончилась неудачно из-за перехода ряда беев на сторону нового хана. Братья Мехмед III Герай и Шахин Герай бежали в Запорожскую Сечь. В следующем 1629 году во главе армии из своих крымских сторонников и казаков дважды они пытались прорваться в Крым, но не имели успеха. В последнем из этих двух походов Мехмед III Герай погиб от рук украинских казаков за попытку сепаратных переговоров и сдачи Джанибеку Гераю. Погибшего хана доставили в Бахчисарай и похоронили в дюрбе Эски-Юрта.

Религиозная жизнь 
Со времён ханов и вплоть до начала XX века Азиз и его объекты использовались в обрядах ордена дервишей, которые проводились ночью, по четвергам. Духовная жизнь тяготела к азизу Малик-Аштера и к разрушенной в 1955 году мечети мурзы Али Тайганского (1914 год, построена на месте более древней текие-джами Мехмеда IV Герая) рядом с дюрбе Ахмет-бея.

Вот как описывается ночной обряд в рассказе М. М. Коцюбинского «Под минаретами», 1904, части крымско-молдавского цикла писателя:

Сумно, безлюдне в святому місці — Азізі. Пишні «тюрбе» — мавзолеї — самітно сіріють на полі між будяками і грузом, важкі, великі, байдужі, як ті святі та хани, що спочивають під ними. Чорною купою заснув на землі монастир — «теке», а над ним стоїть мінарет, як білий привид. Не сплять лиш цвіркуни і фонтани, та кліпа очима-зорями небо… Дервіші сходились. Кидали слово-два, тихо, пошепки, й мовкли. Дзвінко дзюрчала вода. Високі тополі все шелестіли

Архитектура 
Эски-Юрт предшествовал Бахчисараю как столица Крымского Юрта, поэтому его некрополь Азиз сохранял до первой половины XX века наиболее древние захоронения, возможно даже монгольского эпохи. Это могли быть традиционные могилы в виде плит с двумя стелами (т. н. двурогие), полузаглублённые склепы и, наконец, куполообразные дюрбе. Многие сооружения имели до десятка последовательных захоронений и представляли семейные склепы. Хотя дюрбе могли, строго говоря, строится в любом месте, в ранний период они преимущественно строились в Салачике, потом в Эски-Юрте, а в поздний период (XVII-XVIII века) в некрополе ханского дворца и его непосредственных окрестностях. Как место ханских захоронений Азиз упоминает Эвлия Челеби. Дюрбе Мехмеда II Герая это одно из последних захоронений ханов вне дворца. Надо также отметить, что на момент своей смерти все похороненные в нём ханы были отстранены от власти и боролись за её возвращение с правящими ханами ставленниками османов.

Здание восьмигранное, стены почти двухметровой толщины, восемь арочных ниш, в одной из которых на северо-восточной стороне находится вход, а над ними ряд из восьми арочных окон (в настоящее время частично заложены кладкой), в оригинальном виде имелись забранные в металлические решётки окна с мраморными наличниками. Крупный по меркам крымских аналогов купол поставлен на стрельчатые арки внутри здания. Строению присуща безупречная соразмерность, сдержанный декор, торжественность и монументальность, можно предположить османское влияние. Анализ показывает, что проект дюрбе принадлежит большому мастеру, возможно одному из учеников работавшего в Крыму в Гезлёве Ходжи-Синана, однако письменных источников в настоящее время пока не найдено.

Музеефикация 
После депортации крымских татар в 1944 году и последующего переселения в Крым жителей центральных районов страны территория Азиза была отдана под застройку и все его уникальные захоронения были уничтожены, кроме пяти дюрбе и части надгробий, которые были в 1924 и последующих годах перенесены У. Боданинским на территорию некрополя ханского дворца. Территория святыни (двор разрушенной в 1955 году мечети с уцелевшим  мавзолеем Ахмед-бея) была разделена между гаражом автошколы и пустырём, а пространство вокруг прочих мавзолеев было занято новой жилой застройкой. Дюрбе Азиза использовались как склады сельскохозяйственной продукции и бензина, а в самом мавзолее Мехмеда II Герая была устроена весовая мастерская.

В настоящее время под названием Гробница «Дюрбе большой восьмигранник» является одним из охраняемых объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В 2004 году была проведена реставрация, в ходе которой купол и его карнизы были перекрыты кровельной жестью (оригинальная кровля дюрбе — обычно свинцовая). Мелкие дефекты кладки были закрыты штукатуркой для избежания разрушения кладки от влаги. Объект находится на городской улице Будёного и не имеет отдельной ограды. Внутренний доступ в дюрбе в настоящее время закрыт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дюрбе Трёх ханов (Дюрбе Мехмеда II Герая)

Гробницы
Дюрбе Бахчисарая
1584 год в Крыму